Oceaniska U20-mästerskapet i fotboll 2011 spelades i Nya Zeeland mellan den 21 och 29 april 2011. Mästerskapet bestod av sju lag, som delades upp i två grupper (en med fyra lag och en med tre lag), där alla mötte varandra en gång. De två främsta i varje grupp gick vidare till slutspel och semifinaler. Segraren av mästerskapet blev oceaniska mästare och kvalificerade sig samtidigt för U20-världsmästerskapet i fotboll 2011. Segrade gjorde Nya Zeeland efter fyra raka segrar. Matcherna spelades i på två olika arenor i huvudstaden Auckland.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Bronsmatch

Final

2011 i Nya Zeeland
Fotbollssäsongen 2011
Internationella fotbollstävlingar i Nya Zeeland